27e Legerkorps (Wehrmacht) - Duitse legereenheid
 27e Legerkorps (Keizerlijk Russisch Leger) - Russische legereenheid